Maping kan syfta på följande platser:

Kina 

 Maping (ort), Fujian, 
 Maping (socken i Kina, Chongqing), 
 Maping (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar